Rio Regen - afluente do rio Danúbio na Baviera, Alemanha.
 Regen (Baviera) - município da Baviera, Alemanha.
 Regen (distrito) - distrito da Baviera, Alemanha.
 Ivan Regen (1868-1947) - biólogo esloveno.